Aleksandar Đokić ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Đokić (Sänger) (1933–2019), jugoslawischer Opernsänger  (Bass)
 Aleksandar Đokić (Architekt) (1936–2002), jugoslawischer Architekt